Пётр Аки́мов:
 Акимов, Пётр Васильевич (1885–1956) — российский и финский (под псевдонимом Пекка Аттинен) композитор.
 Акимов, Пётр Витальевич (род. 1969) — российский музыкант, виолончелист.
 Акимов, Пётр Дмитриевич (?—1821) — капитан 2-го ранга, герой русско-турецкой войны (1806—1812).
 Акимов, Пётр Иванович (1916—2000) — машинист электровоза, Герой Социалистического Труда.